Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo.
 Arapska socijalistička unija.